Imbramowice ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:
 Imbramowice (Trzyciąż) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Imbramowice (Żarów) in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Ibramowice